Franjo Slabi (Legrad 1739. - ? ) Beč,  1767. godine), hrvatski liječnik

Objavio medicinsko djelo o hemoroidima.

Slabi, Franjo